Mon amour steht für folgende Filme:

 Mon Amour, Alternativtitel von Eine herzliche Affäre, US-amerikanischer Film von Bud Yorkin  (1990) 
 Mon amour (1997), französisch-belgischer Fernsehfilm von Pierre Joassin 
 Mon Amour, Alternativtitel von Monamour, italienischer Film von Tinto Brass (2006) 
 Mon Amour, Alternativtitel von Bright Star, britisch-französisch-australischer Film von Jane Campion (2009)

Siehe auch:
 Hiroshima, mon amour, französisch-japanischer Film von Alain Resnais (1959)

 Max mon amour, japanisch-französisch-amerikanischer Film von Nagisa Ōshima (1986) 
 Afrika, mon amour, deutscher Film von Carlo Rola (2007)
 Miroir mon amour, Originaltitel von Spieglein an der Wand, französischer Film von Siegrid Alnoy (2012)
 Portugal, mon amour, französisch-portugiesischer Film von Ruben Alves (2013)
 Mona Mur (* 1960), deutsche Musikerin, Schauspielerin, Produzentin und Taekwondoin